Montenegrijns basketbalteam (mannen)
 Montenegrijns basketbalteam (vrouwen)